Die Spiele um den DFB-Pokal 2009/10 begannen am 31. Juli 2009 und endeten mit dem Finale zwischen Titelverteidiger Werder Bremen und dem FC Bayern München im Berliner Olympiastadion am 15. Mai 2010. Der Pokal wurde zum 67. Mal ausgespielt und ging zum 15. Mal an die Mannschaft des FC Bayern München. Das Endergebnis lautete 0:4.

Der DFB-Pokalsieger erhält Startrecht in der Play-off-Runde zur UEFA Europa League 2010/11. Da der Turniersieger FC Bayern München sich aber bereits durch den Gewinn der deutschen Meisterschaft für die Teilnahme an der höherwertigen UEFA Champions League qualifizierte und auch die im Finale unterlegene Mannschaft von Werder Bremen sich mit dem dritten Platz in der nationalen Liga die Teilnahme an der Qualifikation zu diesem Wettbewerb sichern konnte, erhielt ein weiterer Teilnehmer aus der Bundesliga Startrecht. Dadurch konnte der VfB Stuttgart an der Europa League teilnehmen.

Seit der Spielzeit 2009/10 gilt, dass keine zwei Mannschaften eines Vereins/Kapitalgesellschaft an den Spielen um den DFB-Vereinspokal teilnehmen dürfen, wobei die mögliche Teilnahme bloß ausgesetzt wurde.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die erste Runde waren folgende 64 Mannschaften qualifiziert:

Auslosung 
Die 64 Mannschaften wurden zur Auslosung der ersten Runde in zwei Töpfe gesetzt: Im Amateurtopf waren alle Mannschaften enthalten, die
 sich über die Landespokale für den DFB-Pokal qualifiziert hatten (24),
 in der Saison 2008/09 in der Zweiten Bundesliga die letzten vier Plätze belegt hatten (4)
 in der Saison 2008/09 in der 3. Liga die ersten vier Plätze belegt hatten (4)

Jeder dieser Mannschaften wurde eine Mannschaft aus dem Profitopf zugelost, in dem alle Mannschaften der Ersten Bundesliga und die 14 höchstplatzierten Mannschaften der Zweiten Bundesliga der Saison 2008/09 enthalten waren. Das Heimrecht genießen die Mannschaften des Amateurtopfes. Die Auslosung der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals erfolgte am 27. Juni 2009 in der Sportschau.

In der zweiten Runde wurde ebenfalls aus einem Amateur- und einem Profitopf gelost. Hier galten aber auch die Mannschaften, die in die Zweite Bundesliga aufgestiegen waren, als Profimannschaften. Auch hier genossen die Amateurmannschaften, ansonsten die zuerst in eine Paarung geloste Mannschaft, Heimrecht.

Ab dem Achtelfinale wurde nur noch aus einem Topf gelost. Heimrecht genoss eine Amateurmannschaft, wenn sie gegen eine Profimannschaft spielte, ansonsten die zuerst in eine Paarung geloste Mannschaft.

Übersicht 
Die jeweils obige Mannschaft besaß Heimrecht.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen3 Das Spiel wurde im Heilbronner Frankenstadion ausgetragen

1. Hauptrunde 
Die Auslosung der 1. Hauptrunde fand am 27. Juni 2009 statt. Die Spiele wurden zwischen dem 31. Juli und dem 3. August 2009 ausgetragen.

|}

2. Hauptrunde 

Die Auslosung fand am 8. August im Rahmen des Bundesligaspiels zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Bayern München statt. Gespielt wurde am 22. und 23. September 2009.

|}

Achtelfinale 

Die Auslosung fand am Samstag, den 26. September 2009 statt und ergab für den 27. und 28. Oktober folgende Begegnungen:

|}

Viertelfinale 

Die Auslosung fand am Sonntag, den 1. November 2009 statt und ergab für den 9. und 10. Februar 2010 folgende Begegnungen:

|}

Halbfinale 

Die Auslosung fand am Mittwoch, den 10. Februar 2010 statt und ergab für den 23. und 24. März 2010 folgende Begegnungen:

|}

Finale 

Nach 1999 und 2000 trafen Werder Bremen und Bayern München bereits zum dritten Mal im Pokalfinale aufeinander. Damit ist dies bis dato die häufigste Endspielpaarung neben Bayern München gegen Borussia Dortmund.

Siegermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

* Edson Braafheid (3/–), Luca Toni (2/1), José Ernesto Sosa (2/–), Alexander Baumjohann (1/–),  Breno (1/–) und Andreas Ottl (1/–) verließen den Verein während der Saison.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des DFB-Pokals 2009/10 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Seite des DFB zum Pokal 2009/10

200910
Fußballsaison 2009/10